Кубок світу з фристайлу 2011-12 — багатоетапне змагання з різних дисциплін фристайлу. Цей сезон розпочнеться 10 грудня 2011 року і закінчиться 18 березня 2012 року. Кубок світу буде організовуватись FIS.

Чоловіки

Могул 

1.*; 2.*; 3.* — контактний вид спорту, де перемогу здобуває той, хто першим фінішує

Результати українських атлетів

Скі крос

Акробатика

Результати українських атлетів

Хафпайп

Слоупстайл

Заліки Кубка світу серед чоловіків

Загальний залік

Могул 
Після 7 з 13 етапів

Скі крос 
Після 6 з 11 етапів

Акробатика 
Після 7 з 10 етапів

Хафпайп 
Після 1 з 2 етапів

Чоловічий Кубок націй

Жінки

Могул 

1.*; 2.*; 3.* — контактний вид спорту, де перемогу здобуває той, хто першим фінішує

Скі крос

Акробатика

Результати українських атлетів

Хафпайп

Слоупстайл

Заліки Кубка світу серед жінок

Загальний залік

Могул 
Після 7 з 13 етапів

Скі крос 
Після 6 з 11 етапів

Акробатика 
Після 7 з 10 етапів

Хафпайп 
Після 1 з 2 етапів

Жіночий Кубок націй

Медальна таблиця сезону

Загальний залік Кубка націй

Примітки

Посилання 
 Залік Кубка світу серед чоловіків
 Залік Кубка світу серед жінок
 Заліки Кубка націй

Змагання з фристайлу
Спортивні події 2011
Спортивні події 2012